Far Away (très loin) peut faire référence à :

 Far Away, une chanson de Shirley Bassey distribuée en face A d'un single (45 tours) en 1962 (face B : My Faith) ;
 Far Away, est le  single de Ayumi Hamasaki sorti sous le label Avex Trax ;
 Far Away,  est le  de Yui Sakakibara sorti sous le label LOVE×TRAX Office le  au Japon ;
 Far Away, est un single du rappeur Tyga en collaboration avec Chris Richardson sortie en 2011 ;
 Far Away est le dix-septième single du groupe Nickelback et le quatrième de l'album All the Right Reasons sorti en 2005.

Voir aussi 
 District historique du Faraway Ranch, dans le comté de Cochise, en Arizona.